Pierre de Laval ist der Name folgender Personen:

* Pierre de Laval (Bischof) († 1357), Bischof von Rennes
 Pierre de Laval (Erzbischof von Reims) (1442–1493), Erzbischof von Reims
 Pierre de Laval-Montmorency (1448–1528), Kämmerer Ludwigs XI.

Siehe auch:
 Pierre Laval (1883–1945), französischer Politiker 
 Pierre-François Martin-Laval (* 1968), französischer Schauspieler, Filmregisseur und Drehbuchautor